Тумалейка — название населённых пунктов в России:
 Тумалейка — деревня в Кулебакском районе Нижегородской области.
 Тумалейка — село в Городищенском районе Пензенской области.
 Тумалейка — посёлок в Ельниковском районе Мордовия.